Le cabinet Kohl () peut désigner ces gouvernements allemands :

le cabinet Kohl I, au pouvoir entre 1982 et 1983 ; 
 le cabinet Kohl II, au pouvoir entre 1983 et 1987 ; 
 le cabinet Kohl III, au pouvoir entre 1987 et 1991.

le cabinet Kohl IV, au pouvoir entre 1991 et 1994 ; 
 le cabinet Kohl V, au pouvoir entre 1994 et 1998.

le cabinet Kohl I, au pouvoir entre 1969 et 1971 ; 
 le cabinet Kohl II, au pouvoir entre 1971 et 1975 ; 
 le cabinet Kohl III, au pouvoir entre 1975 et 1976.